Il doppio  dello  Shanghai Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Fritz Wolmarans e Michael Yani 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie

  Chen Ti /  Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)
  Rik De Voest /  Dominik Meffert (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Shanghai Challenger 2011